Wiśniowa heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Wiśniowa, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Myślenicki der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Wiśniowa (Powiat Myślenicki)
 Wiśniowa (Powiat Strzyżowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Strzyżowski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Wiśniowa (Świdnica) (dt. Roth Kirschdorf), Dorf im Powiat Świdnicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Świdnica (Landgemeinde)
 Wiśniowa (Łagów), Dorf in der Gmina Łagów (Powiat Kielecki) der Woiwodschaft Heiligkreuz